Музей истории религии:
 Музей истории религии (Гродно).
 Музей истории религии (Львов).
 Государственный музей истории религии.